Brian Lewis (?–?) brit autóversenyző az 1930-as években
 Brian Lewis (1942) ausztráliai vitorlázó, olimpikon
 Brian Lewis (1943–1998) angol labdarúgó
 Brian Lewis (1974) olimpiai és világbajnok amerikai rövidtávfutó
 Brian Lewis (?) angol filmszínész